Il existe une , en hommage au compositeur allemand Franz Schubert, dans plusieurs communes de France :

Rue Franz-Schubert à Brest ;
 Rue Franz-Schubert au Havre ;
 Rue Franz-Schubert à Lille ;
 Rue Franz-Schubert à Montpellier ;
 Rue Franz-Schubert à Paris ;
 Rue Franz-Schubert à Strasbourg ;
 Rue Franz-Schubert à Toulouse.